Ramsey kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Pierson Ramsay
 John S. Ramsey

Robotskapade auktorsförkortningar